Stijgbeugel (voetsteun), een onderdeel van een zadel
een gehoorbeentje bij zoogdieren (zie aldaar)